Sori kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Soru (ort), Lerik,

Benin 

 Sori, Benin, ort, Alibori,

Italien 

 Sori, kommun, Ligurien, Provincia di Genova, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar